Geografie
Reber (Žužemberk)

Personen
Deborah Reber, schrijver
Grote Reber, astronoom
James Q. Reber, onderdirecteur van de National Reconnaissance Office
John Reber, politicus
Napoléon Henri Reber, Frans componist
Rolf Reber, professor in cognitieve psychologie.
Stephen C. Reber, bisschop